Die ewige Tabelle der Superettan ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der Superettan seit ihrer Gründung 2000. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Zum Ende der Saison 2020 ist Degerfors IF Erster der ewigen Tabelle, die bisher 54 Mannschaften umfasst. Am längsten ununterbrochen in der Superettan befand sich der Falkenbergs FF (11 Saisons), bis er 2014 in die Allsvenskan aufstieg. Der letzte Neuzugänge war Akropolis IF, der seit der Saison 2020 in der Tabelle vertreten ist.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 16 Zweitligisten auch 14 Erstligisten, 11 Drittligisten, 12 Viertligisten und 1 Fünftligisten.

Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2021 in der Superettan. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte, wie oft der Verein seit Einführung der Superettan schwedischer Zweitligameister wurde. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Superettan gespielt hat.

 !! Titel !! derzeitige Liga(Saison 2021) !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || Allsvenskan || 2005–08, 2010–20
 || Division 2 || 2000–04, 2006, 2008–16
 || Superettan || 2000–02, 2004–05, 2007, 2010–12,2014, 2017–
 || Superettan || 2000–06, 2008–10, 2015, 2018, 2020–
 || Superettan || 2003–2013, 2017–18, 2021
 || Superettan || 2006–15, 2018–
 || Division 1 || 2000, 2005–07, 2009–16, 2020
 || Division 2 || 2000, 2002–2009, 2011, 2016–17
 || Division 2 || 2002–06, 2008, 2011–12, 2015, 2017, 2019
 || Superettan || 2000–01, 2006–14, 2018, 2021
 || Allsvenskan || 2000–02, 2005–09, 2015, 2019
 || Superettan || 2001, 2004–05, 2013–
 || Superettan || 2006–07, 2009–11, 2013–14, 2020–
 || Superettan || 2000–02, 2004, 2010–13
 || Division 2 || 2002, 2008–16
 || Superettan || 2002–03, 2005–06, 2012, 2016–17, 2019–
 || Superettan || 2007–08, 2010, 2013, 2016–
 || Superettan || 2000–05, 2011, 2019–
 || Allsvenskan || 2003–07, 2009–10
 || Allsvenskan || 2012–19
 || Superettan || 2011–18, 2021–
 || Allsvenskan || 2002–04, 2007–08
 || Allsvenskan || 2012, 2016, 2018–20
 || Allsvenskan || 2007–09, 2014–16
 || Division 2 || 2009–10, 2014–16, 2017–19
 || Division 1 || 2001–04, 2017–18
 || Allsvenskan || 2010–14
 || Division 2 || 2000–02, 2004, 2007–08
 || Division 2 || 2001–05
 || Division 1 || 2016–17, 2019–20
 || Allsvenskan || 2000–01, 2003
 || Allsvenskan || 2005–06, 2013
 || Division 1 || 2015–19
 || Division 2 || 2000–03, 2007
 || Superettan || 2017–
 || Allsvenskan || 2013–2015
 || Division 1 || 2000–01, 2006, 2011, 2020
 || Division 2 || 2000–03
 || Superettan || 2017–18, 2021
 || Division 2 || 2003–05
 || Division 1 || 2006, 2008–09, 2011
 || Division 2 || 2007–08
 || Allsvenskan || 2005
 || Allsvenskan || 2000
 || Allsvenskan || 2000
 || Division 1 || 2009–10
 || Superettan || 2020–
 || Superettan || 2009, 2021–
 || Division 1 || 2003
 || Division 1 || 2015
 || | Division 1 || 2000
 || Division 1 || 2014
 || Division 3 || 2004
 || Division 2 || 2001

Anmerkungen

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

Superettan
Superettan